Línea 131 puede referirse a:

 Línea 131 de colectivos de Rosario.
 Línea 131 de autobuses de Madrid.